

Persone
 Anna Laetitia Pecci (1885-1971) – nobildonna, mecenate e collezionista italiana
 Camillo Pecci (1855-1920) – militare italiano, comandante della Guardia palatina d'onore
 Bernardino Pecci (1671-1736) – vescovo cattolico italiano
 Daniele Pecci (1970) – attore italiano
 Eraldo Pecci (1955) – ex calciatore, editorialista, scrittore e commentatore televisivo italiano
 Papa Leone XIII – nato Vincenzo Gioacchino Pecci – 256º vescovo di Roma e pontefice della Chiesa cattolica (1810-1903)
 Giovanni Antonio Pecci (1693-1768) – letterato, storico e politico italiano
 Giovanni Pecci (XIV secolo–1426) – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Pecci, detto il Vecchio (1776-1855) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Pecci, detto il Giovane (1807-1890) – cardinale e teologo italiano, fratello di Leone XIII
 Odo Fusi Pecci (1920-2016) – vescovo cattolico italiano
 Conte Stanislao Pecci (1891-1977) – diplomatico italiano
 Giovanni Antonio Pecci (1693-1768) – letterato, storico e politico italiano
 Stefano Pecci (1979) – pentatleta italiano
 Víctor Pecci (1955) – ex tennista paraguaiano

Altro
 Palazzo Pecci – edificio rinascimentale di Carpineto Romano
 Pecci – famiglia italiana di origine senese
 Pecci, nome scientifico Picea – genere di conifere sempreverdi (Pinophyta) della famiglia Pinaceae
 Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci – centro polifunzionale di Prato
 Costa Pecci – montagna dei Monti Lepini nell'Antiappennino laziale